Мочалин — русская фамилия.

Известные носители:
 Мочалин, Лев Сергеевич (1924-2010) — советский государственный деятель.
 
 Мочалин, Павел Александрович (род. 1989) — российский футболист, защитник.
 Мочалин, Фёдор Иванович (1920-1999) — советский государственный и партийный деятель.